Wielopole (gromada w powiecie dąbrowskim)
 Wielopole (gromada w powiecie rybnickim)

także:

 Wielopole Skrzyńskie (gromada) (powiat dębicki/ropczycki)